Alto tedesco antico – lingua tedesca parlata nella Germania centro-meridionale tra il 750 e il 1050
 Basso tedesco antico – lingua tedesca parlata nella Germania nord-occidentale intorno al XII secolo